Mephistopheles bezeichnet:

 Mephistopheles, den Namen des oder eines Teufels im Fauststoff
 Mephistopheles (australische Band), eine australische Technical-Death-Metal-Band
 Mephistopheles (deutsche Band), eine ehemalige deutsche Black- und Death-Metal-Band aus Oldenburg
 Mephistopheles (US-amerikanische Band), eine ehemalige US-amerikanische Psychedelic-Rock-Band

Siehe auch:
 Mephisto